Dario Cerrato – ex pilota di rally italiano
 Edoardo Aldo Cerrato – vescovo cattolico italiano
 Renzo Cerrato – regista, produttore televisivo e attore italiano